Flebotomia – antica terminologia per indicare il salasso
 Flebotomia – procedura di accesso al torrente venoso con aghi e cateteri